produkt (marketing)
 produkt spożywczy
 produkt przemysłowy
 produkt w ekonomii
 produkty pracy
 produkt gotowy (inaczej finalny, końcowy)
 cykl życia produktu
 produkt krajowy brutto (PKB)
 produkt w matematyce
 produkt – inna nazwa iloczynu
 produkt kartezjański zbiorów w matematyce
 produkt (teoria kategorii)
 produkt w chemii
 produkt reakcji – związek chemiczny, wynik reakcji chemicznej
 Produkt – magazyn komiksowy
 Produkt – płyta Olafa Deriglasoffa